Ramatkal (Hebreiska: רמטכ"ל, förkortning av Rosh haMate haKlali (Hebreiska: ראש המטה הכללי), bokstavligen Huvud till generalpersonalen) är Israels militärs försvarschef. Rav Aluf (Hebreiska: רב-אלוף) är graden som innehas av Ramatkalen. Det är den högsta graden i IDF, ekvivalent mot graden generallöjtnant.

Period

Ramatkalen blir formellt utsedd en gång vart tredje år, den tiden förlängs av regeringen ofta till fyra år, ibland till och med till fem år.

Lista över Ramatkaler

Yaakov Dori (1947–1949)
Yigael Yadin (1949–1952)
Mordechai Maklef (1952–1953)
Moshe Dayan (1953–1958)
Haim Laskov (1958–1961)
Tzvi Tzur (1961–1964)
Yitzhak Rabin (1964–1968)
Haim Bar-Lev (1968–1972)
David Elazar (1972–1974)
Mordechai Gur (1974–1978)
Rafael Eitan (1978–1983)
Moshe Levi (1983–1987)
Dan Shomron (1987–1991)
Ehud Barak (1991–1995)
Amnon Lipkin-Shahak (1995–1998)
Shaul Mofaz (1998–2002)
Moshe Ya'alon (2002–2005)
Dan Halutz (2005–2007)
Gabi Ashkenazi (2007–2011)
Benny Gantz (2011–2015)
Gadi Eizenkot (2015–2019)
Aviv Kochavi (2019–)

Israels militär